Di seguito la lista completa dei Codici ISO 639-3 (lettere M,N e O)

Elenco

M 

Codici ritirati

N 

Codici ritirati

O 

Codici ritirati

Note

Collegamenti esterni 
 

Standard ISO